Wenzbach ist ein geographischer Name:

 Wenzbach (Liersbach) oder Wensbach, rechter Zufluss des Liersbachs vor dem Laubachshof, Ortsgemeinde Lind, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wenzbach (Mehlenbach), rechter Zufluss des Mehlenbachs nach Wascheid, Ortsgemeinde Gondenbrett, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Wenzbach (München), linker Zufluss des Länd- oder Floßkanals in München, Bayern

 Wenzbach, zwischen 1938 und 1946 deutscher Name der Siedlung Wosnessenskoje (Kaliningrad) in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad; bis 1938 Wenzlowischken, Kreis Stallupönen/Ostpreußen

Siehe auch:
 Wendbach
 Wenzenbach